"San Bartolo" pode significar:

 San Bartolo, município guatemalteco de Totonicapán
 San Bartolo (distrito), distrito peruano da província de Lima
 San Bartolo (sítio maia), sítio arqueológico
 San Bartolo Morelos, cidade mexicana no município de Morelos

Ver também
 

Desambiguações de topônimos